Fan-Tan – d'azzardo di origine cinese
 Fantan – comune dell'Armenia, nella provincia di Kotayk
 Fantan – nome in codice NATO dell'aereo Nanchang Q-5